

Miejscowości na Ukrainie
 Werba – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie dubieńskim
 Werba – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie włodzimierskim